Песача има више значења:

 Песача, археолошки локалитет,
 Песача, геолошки локалитет,
 Песача, река у источној Србији, десна притока Дунава,